De Europese kampioenschappen judo 2019 waren de 30ste editie van de Europese kampioenschappen judo en werden gehouden in de Čyžoŭka-Arena in Minsk, Wit-Rusland, van 22 tot en met 25 juni 2019. Aan het toernooi deden 390 judoka's mee, afkomstig uit 49 landen. De Europese kampioenschappen judo waren dit jaar onderdeel van de Europese Spelen.

Resultaten

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 

Europese kampioenschappen judo
Judo in 2019
Judo in Wit-Rusland
Sportevenement in Minsk
Judo